Астара:

 Астара — місто в Азербайджані.
 Астара — місто на північному заході Ірану.
 Астара — річка в Астаринському районі Азербайджану.